Марк Фу́рий Бибаку́л (; родился, предположительно, в 103 году до н. э., Кремона, Римская республика — умер после 60 года до н. э.) — древнеримский поэт.

Биография 
Mapк Фурий Бибакул родился, по Святому Иерониму, в Кремоне в 103 году до н. э., то есть в год смерти Луцилия и Турпилия.

По политическим настроениями Фурий был республиканцем и критически относился к Гаю Юлию Цезарю и его пасынку. Эпиграммы политического содержания — на двух последних, а также их сторонников и принесли Бибакулу большую известность.

Квинтилиан говорит (Jnstit. Orat. X, 1), что ямбы Бибакула по едкости не уступали Катуллу. Риббек видит в нём автора пятой из маленьких поэм в «Catalecta», приписываемой обыкновенно Вергилию. Кирхнер (Commen. zu Hor. S. I) прибавляет, что Б. принадлежат также 8 первых строк X сатиры I книги Горация.

Л. Мюллер собрал в своем издании Катулла (Тойбнера, Лейпц., 1870) несколько незначительных отрывков, приписываемых Бибакулу. Его смешивают иногда с поэтом Furius’ом, которого очень часто осмеивает Гораций, называя его иногда Alpinus. Но маловероятно, что это одна и та же личность.

Примечания

Литература 
 
 Franz Skutsch: Furius 37). In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band VII,1, Stuttgart 1910, Sp. 320—322.

Персоналии по алфавиту
Поэты по алфавиту
Фурии
Родившиеся во II веке до н. э.
Родившиеся в Кремоне
Поэты I века до н. э.
Поэты Древнего Рима
Умершие в I веке до н. э.